А́на О’Ра́йли (; род. 17 февраля 1985, Пало-Алто, Калифорния, США) — американская актриса, известная по фильмам «В пролёте», «Прислуга» и «Станция „Фрутвейл“».

Биография 
Ана О’Райли родилась 17 февраля 1985 года. В 2003 году Ана окончила «Menlo School», а затем год училась в Университете Южной Калифорнии до того, как бросить его.

Карьера 
Ана дебютировала в кино в 2003 году, сыграв роль актрисы в фильме «Стажёр Билл». Всего О’Райли сыграла более чем в 35-ти фильмах и телесериалах. Она также известна по ролям в таких фильмах и телесериалах как: «В пролёте» (роль Лесли, 2008), «Дневники вампира» (роль Джессики Коэн, 2011), «Прислуга» (роль Элизабет Лифолт, 2011), «Станция «Фрутвейл»» (роль Кэти, 2013) и «Джобс: Империя соблазна» (роль Крис-Энн Бреннан, 2013). Вместе со своими коллегами-актёрами из фильма «Прислуга», имеет премии 17th Critics’ Choice Awards (2011), Голливудского кинофестиваля (2011), National Board of Review Award for Best Cast (2011), «Спутник» (2011), Southeastern Film Critics Association Awards (2011) и «Премии Гильдии киноактёров США» (2012) в номинации за лучший актёрский состав.

Личная жизнь 
Ана О’Райли встречалась с актёром Джеймсом Франко, но они расстались в 2011 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино